

Musica 
 ABBA – gruppo musicale svedese
 Abba – brano musicale in sardo di Beppe Dettori

Persone 
 Abba – cognome italiano, variante di Abate
 Cele Abba – attrice drammatica italiana, sorella dell'attrice Marta
 Giuseppe Cesare Abba – scrittore e patriota italiano
 Marta Abba – attrice drammatica italiana
 Silvano Abba – pentatleta e militare italiano

Geografia

Croazia 
 Abba Grande o Abatuta (Aba Vela) – isolotto delle isole Incoronate, a nord-ovest di Incoronata
 Abba Piccola o Obravacina (Aba Mala o Abica) – isolotto delle isole Incoronate, a sud di Abba Grande 
 Abba Superiore o Abo (Gornja Aba) – isolotto delle isole Incoronate, a nord-est di Catena
 Abba Piccola (Aba Mala) – isolotto delle isole Incoronate, a sud-est di Abba Superiore
 Abba di Zut o Abba (Žutska Aba) – isolotto delle isole Incoronate, a sud-est di Zut

Altro 
 Abba – termine religioso aramaico
 ABBA – schema rimico che individua la cosiddetta rima incrociata
 Abba Abba – romanzo storico di Anthony Burgess
 Abba Grandibaf – personaggio del mondo di Asterix
 Giuseppe Cesare Abba – cacciatorpediniere della Regia Marina

Pagine correlate
 Abbà

Altri progetti